Název Works může znamenat:

 Works – album amerického jazzového hudebníka Garyho Burtona z roku 1972
 Works – album britské rockové skupiny Status Quo z roku 1983
 Works (album, Pink Floyd) – album britské rockové skupiny Pink Floyd z roku 1983
 Works – album Johna Ambercrombieho z roku 1991
 Works – album Pata Methanyho z roku 1994
 Works – album britské rockové skupiny The Alan Parsons Project z roku 2002
 Works Volume 1 a Works Volume 2 – alba britské rockové skupiny Emerson, Lake & Palmer z roku 1977
 Microsoft Works – kancelářský balík

Související články 

 The Works (rozcestník)